

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Pętkowice – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo
 Pętkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów

Zobacz też 
 Pętkowice-Kolonia

Linki zewnętrzne